

Geografia 
Brasile
 Governador Lindenberg – comune dello stato dell'Espírito Santo
Germania
 Lindenberg – comune della Renania-Palatinato
 Lindenberg – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Lindenberg im Allgäu – città della Baviera
 Lindenberg – frazione del comune di Ahrensfelde nel Brandeburgo

Persone 
 Carl Lindenberg (1850-1928) – giurista e filatelista tedesco
 Johann Bernhard Wilhelm Lindenberg (1781-1851) – giurista e botanico tedesco
 Siegwart Lindenberg (1941) – sociologo tedesco
 Udo Lindenberg (1946) – cantante tedesco
 Wladimir Lindenberg (1902-1997) – neurologo e psichiatra di origine russa

Altro 
 Osservatorio Meteorologico Lindenberg –osservatorio meteorologico presso Beeskow
 Medaglia Lindenberg – premio per meriti nel campo della filatelia

Pagine correlate
Lindberg
Lindbergh